Aardrijkskunde
 Roberts (Idaho), plaats in de Amerikaanse staat Idaho
 Roberts (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Roberts (Wisconsin), plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Roberts County (Texas), county in de Amerikaanse staat Texas

Bedrijf
 Kohlberg Kravis Roberts & Co., een Amerikaanse investeringsmaatschappij

Fictief figuur
 Barbie Millicent Roberts, de volledige naam van de pop Barbie
 Kate Roberts, personage uit de Amerikaanse soapserie Days of Our Lives
 Lucas Roberts, personage uit de Amerikaanse soapserie Days of Our Lives
 Summer Roberts, personage uit de Amerikaanse pserie The O.C.

Media
 Dickie Roberts: Former Child Star, Amerikaanse film uit 2003
 Mister Roberts, Amerikaanse film uit 1955 van John Ford

Personen met de achternaam Roberts
 Ashley Roberts, Amerikaans popzangeres en fotomodel
 Bartholomew Roberts, Welsh zeerover
 Buckshot Roberts, Amerikaans buffeljager
 Chris Roberts, Duits schlagerzanger
 Darryl Roberts, voetballer uit Trinidad en Tobago
 David Roberts (doorverwijspagina)
 Doris Roberts, Amerikaans actrice
 Ed Roberts, Amerikaans ingenieur, ondernemer en arts
 Emma Roberts, Amerikaans actrice
 Eric Roberts, Amerikaans acteur
 Evan Roberts, Welsh prediker
 Fireball Roberts, Amerikaans autocoureur
 Floyd Roberts, Amerikaans autocoureur
 Frederick Sleigh Roberts, Brits veldmaarschalk
 Jake Roberts, Amerikaans professioneel worstelaar
 James Roberts, Australisch zwemmer
 Jamil Roberts, Amerikaans voetballer
 John Roberts, Amerikaans rechter
 John Maddox Roberts, Amerikaans schrijver
 Joseph Jenkins Roberts, Liberiaans staatsman
 Julia Roberts, Amerikaans actrice
 Justin Roberts, Amerikaans professioneel worstelomroeper
 Kenny Roberts senior (1951), Amerikaans motorcoureur
 Kenny Roberts junior (1973), Amerikaans motorcoureur
 Leonard Roberts, Amerikaans acteur
 Loren Roberts, Amerikaans golfer
 Luke Roberts, Australisch wielrenner
 Margaret Roberts, geboortenaam van de Britse politica Margaret Thatcher
 Mark Roberts, Brits streaker
 Malcolm Roberts, Brits zanger
 Nicola Roberts, Brits zangeres
 Nora Roberts, Amerikaans schrijfster
 Oral Roberts, Amerikaans televisie-evangelist
 Rachel Roberts, Welsh actrice
 Pernell Roberts, Amerikaans acteur en zanger
 Renee Roberts, Brits actrice
 Richard John Roberts, Brits biochemicus en moleculair bioloog, Nobelprijs voor de Geneeskunde in 1993
 Sailor Roberts, Amerikaans pokerspeler
 Sam Roberts, Canadees zanger
 Tanya Roberts, Amerikaans actrice
 Daniël-Adolphe Roberts-Jones, Belgisch schilder 
 Philippe Roberts-Jones, Belgisch dichter, schrijver en hoofdconservator van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Andere
 Owen Roberts International Airport, het belangrijkste vliegveld van de Kaaimaneilanden

Zie ook 
 McRoberts, plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
 Robertson (doorverwijspagina)

Engelse achternaam